Существует несколько фильмов с таким названием:

 Презумпция невиновности (фильм, 1988) — СССР, реж. Евгений Татарский
 Презумпция невиновности (фильм, 1990) — США, реж. Алан Пакула